Monarchy — британский музыкальный электронный дуэт из Лондона, состоящий из Эндрю Армстронга (продюсер, диджей) и Ра Блэка (автор текстов, вокалист). Ранее были известны как Milke.

История

Дискография

Студийные альбомы 
 Around the Sun (2011)
 Abnocto (2015)
 Mid:Night (2019)

EP 
 Almost Human (2014)

Синглы

Видеография

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 
 

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Ремиксеры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании